William "Billy" Gardell (Pittsburgh, Pennsylvania, 1969) -  é um comediante e ator americano.

Até 2016, interpretou Mike na série "Mike & Molly."

Ligações externas
 

Humoristas dos Estados Unidos
Atores dos Estados Unidos